Queridos Vikingos es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6.

Sinopsis 
Don Cangrejo hizo el vaso Tamaño vikingo y dijo que el que compre el vaso nuevo se llevaba el sombrero vikingo de cartón; como Bob Esponja quería saber más de los vikingos entonces ellos los llevaron en un viaje en barco y les dijeron que les gustaba romper escudos en llamas y  el capitán les preguntó  qué podían hacer mejor para darle un ascenso. Bob Esponja estaba a cargo de la comida y Calamardo del aseo del baño. El barco se hundía y Bob Esponja salvó a todos. Además, este es el capítulo de Bob Esponja peor redactado de todos los tiempos.

Trivia 
Bob esponja le dijo a Don Cangrejo que los vasos son del mismo tamaño eso significa que si compras tamaño vikingo solo es diferente porque te llevas el casco o sea don cangrejo lo hizo para ganar más dinero.

Detalles 
Personajes presentes: Don Cangrejo, Bob Esponja, Calamardo Tentáculos, Gordon, Olaf (en el episodio casi todos los vikingos se llamaban Olaf excepto el capitán, Gordon)
Referencia principal:en la parte donde el barco se está hundiendo , es una referencia al hundimineto del
Titanic

Enlaces externos 
 Episodio En línea

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008